Francisco Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Francisco Vázquez (Autor), spanischer Autor des 16. Jahrhunderts, als Verfasser der Ritterromane Palmerín de Oliva und Primaleón vermutet
 Francisco Vásquez de Coronado (1510–1554), spanischer Conquistador
 Francisco Vázquez Treserra (* 1891), mexikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Fran Vázquez (Francisco Vázquez González; * 1983), spanischer Basketballspieler